La Classificació perpètua de la Serie A des de 1929 és un rànquing, purament estadístic, que conté les dades dels clubs que han participat a la Sèrie A del campionat de lliga italià de futbol.

Descripció 
Aquesta taula mostra les estadístiques de tots els clubs que han participat en almenys una de les 87 edicions del campionat Serie A des de la seva creació (1929) en endavant, a excepció de les temporades 1943-1944 i 1944-1945, en que no es va disputar a causa de la Segona Guerra Mundial i la 1945-1946.

La classificació es calcula sobre la puntuació global realitzada, sense penalitzacions, i es consideren dos punts per victòria fins a la temporada 1993-94 i tres punts per victòria posteriorment. En cas d'empat, es considera la diferència de gols i, a continuació, el nombre de gols marcats. Exclou els partits de playoff que no concedeixen punts a la classificació.

Les puntuacions es calculen, en columnes específiques, considerant totes les victòries per dos punts o totes les victòries per tres punts, sempre netes de penalitzacions. L'última columna destaca la mitjana de punts per partit, considerant tres punts per cada victòria.

El rànquing 
Dades actualitzades al 23 de maig de 2022 (final del campionat 2021-22). Els equips participants en el campionat actual estan en negreta.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
  Calculada sumant sempre dos punts per victòria.
  Calculada sumant sempre tres punts per victòria, inclou la temporada 1945-1946.

Vegeu també 
 Classificació perpètua del campionat italià de futbol de 1898 a 1929
 Lliga italiana de futbol

Competicions futbolístiques a Itàlia